Agustina est un prénom féminin espagnol et indonésien variant d'Augusta. Ce prénom peut désigner :

Prénom
Agustina Andrade (1858-1891), poétesse argentine
Agustina d'Aragon (1786-1857), héroïne espagnole de la Guerre d'indépendance
Agustina Barroso (née en 1993), joueur argentine de football
Agustina Bessa-Luís (1922-2019), écrivaine contemporaines portugaise
 (née en 1983), actrice et chanteuse argentine
Agustina Soledad García (née en 1981), joueuse argentine de hockey sur gazon
Agustina Carolina Otero (1868-1965), chanteuse et danseuse espagnole
Agustina Palma (née en 1995), actrice et chanteuse argentine
 (née en 2001), compétitrice argentine de BMX
Agustina Gutiérrez Salazar (1851-1886), peintre et dessinatrice chilienne

Voir aussi
Agustina de Aragón, film espagnol (1950)
Miguel Gual Agustina (1911-1989), joueur et entraîneur espagnol de football

Références

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom indonésien